Морбах:

 Морбах — коммуна в Германии.
 Морбах (приток Бефера) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия. Общая длина реки 3,32 км. 
 Морбах (приток Верфенер-Баха) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия. Общая длина реки 3,3 км.
 Морбах (приток Глана) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.